Der Audi RS Q3 ist ein seit 2013 gebautes Kompakt-SUV des Herstellers Audi.

RS Q3 (Typ 8U), 2013–2016

Modellgeschichte 
Der Audi RS Q3 kam zum Verkaufsstart 2013 mit einem 2,5-l-Reihenfünfzylinder-Ottomotor mit Turboaufladung und Benzindirekteinspritzung (TFSI) auf den Markt, der auch im Audi TT 8J RS und im Audi RS3 angeboten wird.

Der Motor weist einen Hubraum von 2480 Kubikzentimeter auf und leistet maximal 228 kW (310 PS) bzw. als RS Q3 performance maximal 270 kW (367 PS). Das maximale Drehmoment des 2,5-l-Motors im RS Q3 beträgt 450 Nm und das beim RS Q3 performance 465 Nm. Der RS Q3 ist nur mit einem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich.

Technische Daten

RS Q3 (Typ F3), seit 2019 

Ende September 2019 präsentierte Audi den RS Q3 und den RS Q3 Sportback, welche Ende 2019 in den Handel kamen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums des RS Q3 präsentierte Audi im Oktober 2022 das auf 555 Exemplare limitierte Sondermodell edition 10 years.

Technische Daten

Einzelnachweise

Weblinks 

Sport Utility Vehicle
Kombi